Frederik Van Lierde (né en 1979), triathlète belge ;
 Jean Van Lierde (1926-2006), militant pacifiste et antimilitariste belge ;
 Luc Van Lierde (né en 1969), triathlète belge ;
 Petrus Canisius van Lierde (1907-1995), évêque catholique néerlandais, vicaire général du Vatican.

Noms dérivés 
 (9859) Van Lierde, astéroïde de la ceinture principale.